Инглис () — английская фамилия:

 
 Инглис, Генри Дэвид (1795—1835) — английский писатель.
 Инглис, Даниэль (род. 1988) — канадская кёрлингистка.
 Инглис, Джеймс (1922—1951) — британский преступник.
 Инглис, Марк Джозеф (род. 1959) — альпинист, исследователь.
 Инглис, Роберт Гарри (1786—1855) — английский парламентский деятель (с 1824).
 Инглис, Чарльз (1875—1952) — английский инженер в гражданском строительстве.

См. также 
 Инглис — река в Тасмании, Австралия.